O Analista foi um periódico publicado no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, à época do Primeiro Reinado.

Fruto do agitado período da crise do Primeiro Reinado, apresentava uma linha editorial neutra. Circulou entre 1828 e 1829.

Ver também
Imprensa

Fundações no Brasil em 1828
Analista
Jornais extintos do Rio de Janeiro
Publicações fundadas em 1828